Râul Craiova se poate referi la:

 Râul Craiova, Mehadica
 Râul Craiova, Cerna

Vezi și 
 Craiova, oraș în România, reședința județului Dolj

Toponime românești